Флаг Зианчу́ринского муниципального района Республики Башкортостан Российской Федерации.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, разделённое крестообразно на две белые (вверху у древка, внизу против древка) и две зелёные четверти, в центре — круг синего цвета диаметром 1/3 длины полотнища, в котором — взлетающий журавль белого цвета».

Обоснование символики 
В основу композиции флага, разработанного на основе герба, легло историческое прошлое народа, населяющего Зианчуринский район.

На протяжении многих веков свою историю башкиры освещали в генеалогических летописях — шэжэре. В XIV—XVI веках формируется новый вид башкирских исторических письменностей — жанр тауарих. Произведения «Чингизнаме» считается замечательным образцом среди тюркских тауарихов, написанных между Уралом и Волгой. В этой исторической письменности говорится, что Чингизхан наделил предводителей башкирских родов определённой символикой, сказав: «Эй, Муйтан бей (Муйтан бей — глава рода Усерган)! Твоим деревом будет рябина, твоей птицей — журавль, оран (клич, призыв) — „туксаба“, тамга — „койошкан“».

Главной фигурой флага является серебряный журавль — символ бдительности и преданности, олицетворения жизненной силы, абсолютного духа и чистого сознания.

Распростёртые крылья журавля показывают стремление вперёд, в будущее, способность человека преодолевать трудности — качества, особенно свойственные зианчуринцам.

Лазоревый (синий) и зелёный цвета характеризуют район как один из экологически чистых районов Республики Башкортостан.

Зелёный цвет символизирует изобилие, плодородие, радость, свободу, покой и мир.

Лазоревый (синий) цвет — ясность и чистоту помыслов.

Серебряный цвет — веру, искренность, чистосердечность и благородство.

Золотой цвет — богатство, справедливость, прочность, самостоятельность и величие.

Примечания 

 

Флаг Зианчуринского района
Флаги с изображением журавля